Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1989.

És la temporada núm. 40 de la història del Campionat del món de la F1.

Sistema de puntuació 
Es disputen un total de setze (16) curses.

S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1) i només es tenen en compte els 11 millors resultats.

També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.

Ja no es donen punts per la volta més ràpida.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 1989

Classificació del mundial de pilots del 1989 

(Clau de colors)

Nota 
 Alain Prost en el conjunt de totes les curses va comptabilitzar més punts però només es tenen en compte els 11 millors resultats.

Enllaços externs 

 La Fórmula 1 a l'any 1989

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1989